Por Branham pode estar à procura de:
William Marrion Branham, ministro cristão americano
Mensagem de William Branham, conjunto de ensinamentos de William M. Branham
4140 Branham, asteróide da cintura principal
Branhamaceae, família de bactérias mais conhecida como Moraxellaceae

Desambiguação